El término banqueta puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

Mobiliario
 en el mobiliario, a una banqueta, un asiento sin respaldo;
 a una banqueta de bar, un asiento alto sin respaldo o con un respaldo bajo;

Calles
 a la banqueta, en México, Guatemala y Filipinas, la acera;

Guerra
a una banqueta, una obra para que disparen los soldados tras un parapeto.